Throwdown — металкор/грув-метал-группа из Калифорнии, образованная в 1997 году, исповедующая стрэйт эдж. За свою карьеру команда выпустила 7 полноформатных релизов и 7 мини-альбомов, а также разделяла сцену с такими коллективами как In Flames, Lamb of God, As I Lay Dying, Killswitch Engage, Korn, Cavalera Conspiracy и многими другими.

Состав 
 Dave Peters — вокал (с 2002)
 Mark Choiniere — гитара (с 2005)
 Mark Mitchell — бас-гитара (с 2007)

Турне:

Бывшие участники:
 Javier Van Huss — бас-гитара (1997—1998)
 Brandan Schieppati — гитара (1998—2000)
 Marc Jackson — барабанщик (1997—2002)
 Keith Barney — вокал (1997—2002), гитара (2002—2004)
 Tommy Love — гитара (1997—2004)
 Dom Macaluso — гитара (1997—1998), бас-гитара (1998—2005)
 Matt Mentley — гитара (2004—2005), бас-гитара (2005—2007)
 Ben Dussault — барабанщик (2004—2008)

Сессионные музыканты:
 Ken Floyd — барабанщик (2002)
 Jarrod Alexander — барабанщик (2003, с 2008)

Дискография

Альбомы 
 Beyond Repair (1999)
 You Don't Have to Be Blood to Be Family (2001)
 Haymaker (2003)
 Vendetta (2005)
 Venom & Tears (2007)
 Deathless (2009)
 Intolerance (2014)

Мини-альбом 
 Throwdown Demo (1997)
 Drive Me Dead (2000)
 Throwdown / Good Clean Fun (2000)
 Face the Mirror (2002)
 Americana / Planets Collide (2007)
 Covered in Venom and Tears (2007)
Take Cover (2020)

Примечания

Ссылки 
 Throwdown на MySpace
 Throwdown на PureVolume
 Throwdown на Encyclopaedia Metallum
 Throwdown фан-клуб

Металкор-группы США
Грув-метал-группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году
Исполнители Roadrunner Records
Хардкор-группы США
Квартеты
Хеви-метал-группы из Калифорнии